Franchimont peut être un terme patronymique ou toponymique.

Patronyme
 Jean-Yahia Franchimont est un prêtre catholique de nationalité algérienne.
 Michel Franchimont est un pénaliste belge à l'origine de la réforme du Code de procédure pénale belge ("Grand Franchimont" et "Petit Franchimont")

Toponyme
 Franchimont est une section de la ville belge de Philippeville, située en Région wallonne dans la province de Namur.
 le marquisat de Franchimont est une ancienne seigneurie de la principauté de Liège.
 le château de Franchimont, en ruines, était le siège du marquisat du même nom. il se trouve dans l'actuelle commune de Theux (Belgique).

Voir aussi 
 Six cents Franchimontois